A Taça CERS de 2009/10 foi a 30ª edição da Taça CERS organizada pela CERH. Iniciou-se a 21 de Novembro se 2009 e terminou a 16 de Maio de 2010 com a disputa da Final-Four em Torres Novas, Portugal.
O HC Liceo da Coruña foi o campeão batendo o Pati Blanes por 7-2 na Final.

Equipas da Taça CERS 2009/10
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 21 de Novembro e 19 de Dezembro de 2009.

Fase Final

Final Four

Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_30.pdf

Hóquei em patins
Taça CERS

2010 no hóquei em patins